Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1960 року пройшов в Австрії з 16 по 24 квітня. Переможцем стала збірна команда Угорщини, яка у фіналі перемогла збірну Румунії із рахунком 2:1.

Учасники 
  (господар)

Груповий етап

Група A

Група В

Група С

Група D

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1960 у футболі